Кассиарсук () — поселение в коммуне Куяллек, южная Гренландия. Население — 60 человек (данные 2005 года).

На этом месте в X-XII веках стояла усадьба Братталид — поместье Эрика Рыжего, викинга, основавшего около 983 года первое поселение в Гренландии.

Населённые пункты Гренландии
Куяллек